Клаудия Шифер () е германска манекенка.

Биография 
Клаудия Шифер е родена на 25 август 1970 г. в Райнберг, Северен Рейн-Вестфалия, в семейството на юрист. През 1987 г. започва работа като модел и в началото на 90-те години придобива известност като моден модел. Избрана е от Карл Лагерфелд за лице на марката „Chanel“, което ѝ донася световна слава и статут на супермодел.

Личен живот 
Между 1994 и 1999 г. партньор на Клаудия е илюзионистът Дейвид Копърфийлд. През 2002 г. след 16 месеца познанство Клаудия се омъжва за британския продуцент и кинорежисьор Матю Вон. С Матю Вон имат три деца: син – Каспар (30.01.2003), дъщери – Клементина (09.11.2004) и Козима Вайолет Вон Драммонд (14.05.2010).

Отличия 
 1991: Bambi – Shooting Star
 2006: Women’s World Award – World Style Award
 2017: Bambi (Fashion Ikone)

За нея 
 Karl Lagerfeld, off the record. Steidl Verlag, Göttingen 1994, ISBN 3-88243-338-8
 Claudia Schiffer, Claudia Schiffer – ganz privat. Heyne, München 1995, ISBN 3-453-08954-5.
 Karl Lagerfeld, Claudia Schiffer von Karl Lagerfeld. Heyne, München 1995, ISBN 3-453-09701-7.
 Karl Lagerfeld und Amanda Harlech, Visions and a Decision. Steidl Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-86521-546-8
 Karl Lagerfeld, I'm Drinking Stars. Dom Pérignon. A History of Champagne. Steidl Verlag, Göttingen 2009, ISBN 978-3-86521-750-9.
 Karl Lagerfeld, Stern Fotografie, Nr. 60: Claudia & Karl. teNeues Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-570-19900-8.

Филмография

Документални филми 
 1992: Claudia Schiffer – Die Vermarktung der Schönheit (Spiegel TV Reportage, режисьор: Ulrich Stein)

Източници 

Модели от Германия
Германски актриси
Посланици на добра воля на УНИЦЕФ
Родени в Северен Рейн-Вестфалия